Состав подводных флотилий ВМС Израиля один из самых крупных на Ближнем Востоке. В список входят все подводные лодки, стоявшие на вооружении Израиля, а также строящиеся для Израиля.

См. также 
 Военно-морские силы Израиля

Примечания

Ссылки 
 British T class submarines 
 Gal Submarines 
 Dolphin.org.il 
 Israil submarines. 

Израиль
Подводные лодки ВМС Израиля
Списки:Израиль